Niemcy:
 Schieder – dzielnica Schieder-Schwalenberga
 Schieder-Schwalenberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Lippe

Osoby:
 Andreas Schieder – austriacki polityk
 Leo Schieder – niemiecki polityk
 Marianne Schieder – niemiecka polityk
 Peter Schieder – austriacki polityk
 Theodor Schieder – niemiecki historyk
 Wolfgang Schieder – niemiecki historyk

Zobacz też:
 Schieder Möbel Holding